

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Dziarnowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Pakość 
 Dziarnowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Stara Biała

Zobacz też 
 Dziarnów, Dziarnówko